Пеще́ра Верёвкина — пещера на плато Арабика (Арбаика), относящемся к Гагрскому хребту Западного Кавказа на территории Абхазии. Глубина известной части пещеры по результатам топосъёмки 2017 года составила 2204 м, что превосходит глубину пещеры Крубера (Вороньей) на 7 м. Рекордная глубина была достигнута без преодоления сифонов. В ходе экспедиции в марте 2018 года была измерена глубина сифонного озера Последняя Стоянка Немо, что добавило более 8 м к ранее зарегистрированной глубине, которая увеличилась до 2212 м.
Вход в пещеру сечением 3×4 м находится на перевале между горами Крепость и Зонт, ближе к склонам горы Крепость. Глубина входного колодца составляет 32 метра.

Информация о пещере Верёвкина как самой глубокой в мире занесена в Книгу рекордов Гиннесса: «Deepest cave | In March 2018, a group of Russian speleologists – led by Pavel Demidov and Ilya Turbanov – descended to the bottom of the Veryovkina Cave in the Autonomous Republic of Abkhazia, north-west Georgia, recording a total depth of 2,212 metres… The former holder of this record – the 2,197-metres… Krubera Cave, explored on 10 August 2013 – is located in the same region…» [ Самая глубокая пещера | В марте 2018 г. группа российских спелеологов, руководимая Павлом Демидовым и Ильей Турбановым, спустилась до дна пещеры Веревкина… зарегистрировав общую глубину 2212 метров… Бывший обладатель этого рекорда — 2197-метровая пещера Крубера, исследованная 10 августа 2013, — находится в том же регионе…]

Название 
Первоначально пещера маркировалась как С-115, затем П1-7, но в 1986 году была переименована в пещеру имени Александра Верёвкина. Спелеолог Александр Верёвкин погиб в 1983 году при прохождении сифона в пещере Су-Акан, расположенной в массиве Сары-Тала, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

История исследования 
 1968 год — пещера была открыта красноярскими спелеологами. Пройденная глубина составила 115 м. Пещеру промаркировали как С-115.
 1982 год — пещера найдена вторично экспедицией Перовского спелеоклуба (Москва). Промаркирована как П1-7. В экспедициях Перовского спелеоклуба 1983—1986 годов пещера пройдена до глубины 440 м.

 С 1986 по 2000 год работы в пещере не велись.
 С 2000 по 2015 год спелеоклуб «Перово» и команда «Перово-спелео» продолжали исследовательские работы. Зарегистрированная глубина пещеры оставалась равной 440 м.
 В августе 2015 года в результате экспедиции спелеоклуба «Перово» был найден колодец, глубина которого, как потом было установлено, составила 156 м. Это открытие означало, что период трудоёмкого исследования пещеры завершён, и положило начало череде значительных открытий.
 В июне 2016 года состоялась экспедиция команды «Перово-спелео», в ходе которой пещера была пройдена до глубины 630 м.
 В августе 2016 года в результате совместной экспедиции команды «Перово-спелео» и спелеоклуба «Перово» пещера была пройдена до глубины 1010 м, в октябре — до глубины 1350 м.
 В феврале 2017 года в совместной экспедиции команды «Перово-спелео» и спелеоклуба «Перово» пещера пройдена до глубины 1832 м, что сделало её второй по глубине в мире после пещеры Крубера (Вороньей).
 В начале августа 2017 года спелеоклуб «Перово» прошел пещеру до глубины 2151 м. В нижних частях были обнаружены обширные горизонтальные части, нетипичные для массива Арабика. Они являются древним коллектором карстовой водоносной системы. Пещера стала второй сверхглубокой (глубже 2 км) и глубочайшей из доступных без подводного снаряжения.
 Во второй половине августа 2017 года команда «Перово-спелео» прошла пещеру до глубины 2204 м, установив новый мировой рекорд глубины.
 В марте 2018 года команда «Перово-спелео» провела очередную экспедицию, прибавив более километра ходов к карте пещеры и измерив лотом глубину сифонного озера Последняя стоянка Немо. Глубина составила 8,5 метра, таким образом, общая глубина пещеры достигла 2212 метров.

Несчастные случаи 
3 августа 2021 года экспедицией спелеоклуба «Перово», г. Москва, при спуске в пещеру на глубине 1100 м был обнаружен труп неизвестного. Личность погибшего установили позже. Он в одиночку отправился в пещеру 2 ноября 2020 года, никому не сообщив о своих планах.  Предположительно к 9 ноября спустился к месту трагедии, где не смог  преодолеть участок горизонтальных перил.

17 августа 2021 года останки и личные вещи погибшего были подняты на поверхность и переданы представителям прокуратуры и МЧС Абхазии.

Примечания

См. также 
 Список глубочайших пещер

Ссылки 
 Пещера Верёвкина в информационно-поисковой системе «Пещеры»  РГО.
 «История исследования пещеры Веревкина (1968—1986 гг)»  на сайте команды Перово-спелео

Пещеры Арабики
2017 год в Абхазии